Семковка (), село, 
Костевский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321283504. Население по переписи 2001 г. составляет 14 (7/7 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Семковка находится в 2-х км от реки Карамушина, в 7-х км от г. Валки, на расстоянии в 5 км расположены сёла Коверовка,в 5 км Бараново, Костов и Колодковка.

История 
 1820 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района